Die K4 League 2022 ist die dritte Spielzeit der vierthöchsten südkoreanischen Fußballliga seit der Einführung im Jahr 2020. Insgesamt nehmen 18 Vereine an dieser Spielzeit teil.

Veränderung zur Vorsaison 
 Goyang KH FC tritt als neugegründetes Franchise der K4 League bei
 Daegu FC II tritt ebenfalls als neugegründetes Franchise der K4 League bei.
 Daejeon Hana Citizen FC II tritt ebenfalls als neugegründetes Franchise der K4 League bei.
 Jeonbuk Hyundai Motors FC II tritt ebenfalls als neugegründetes Franchise der K4 League bei.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Einsatz von unregistrierten Spielern 
Während der gesamten Spielzeit, kamen Spieler zum Einsatz, die nicht als Spieler bei der KFA registriert waren und daher nicht aufgestellt werden durften. Der Verband reagierte darauf mit einer Neubewertung der betroffenen Spiele. Am 19. Juni 2022 verkündete der Verband seine Entscheidung: Yangpyeong FC wurden vier Punkte, dem FC Namdong 7 Punkte und Chungju Citizen FC wurden 19 Punkte abgezogen. Die neugeordnete Tabelle sieht wie folgt aus:

Tabellenverlauf

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte auf kfa.kr (koreanisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022